

Personaggi 
 Rooba – moglie del macellaio, personaggio di Hunger Games

Persone 
 Meelis Rooba – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 estone
 Urmas Rooba – ex calciatore estone, difensore